ASC — аббревиатура, которая может означать:

Дурачки в модных шмотках
.asc —— расширение имени файла для ASCII
 Advanced SystemCare